Plusieurs personnes ont porté le nom de François de Saxe-Cobourg-Saalfeld :

 François-Josias de Saxe-Cobourg-Saalfeld, fils de Jean-Ernest de Saxe-Saalfeld, grand-père du suivant
 François de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1750-1806), fils de Ernest de Saxe-Cobourg-Saalfeld, père du suivant
 François de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1792-1793), fils du précédent.

ru:Франц, герцог Саксен-Кобург-Заальфельдский